Das Mixed der French Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Patricia Tarabini und Javier Frana. Das Finale gewann die Paarung Mahesh Bhupathi / Rika Hiraki gegen Patrick Galbraith / Lisa Raymond mit 6:4 und 6:1.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 1997

Mixed
1997